Les Surprises du divorce est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Surprises du divorce, film de Georges Monca sorti en 1912
 Les Surprises du divorce, film de Jean Kemm sorti en 1933

Voir aussi